Преображенська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:

 Преображенська волость — Лебедянського повіту Тамбовської губернії;
 Преображенська волость — Темниківського повіту Тамбовської губернії;
 Преображенська волость — Зміївського повіту Харківської губернії.
 Преображенська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії.
 Преображенська волость — Кирієнського повіту Іркутської губернії.
 Преображенська волость — Орського повіту Оренбурзької губернії.